Kenessey Kálmán (1822–1913) miniszteri tanácsos, növénynemesítő, megyei alispán
 Kenessey Kálmán (1860–1915) hajóskapitány, minisztériumi tanácsos
 Kenessey Kálmán (1890–?) főmeteorológus